Leon Schnür-Pepłowski (1894-1932), oficer, nauczyciel
 Stanisław Schnür-Pepłowski (1859-1900), publicysta, historyk